Aleksas III Helkiasz – żydowski arystokrata
 Helkiasz II – strażnik skarbu świątyni jerozolimskiej